Oldham é o nome de diversos condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Oldham (Kentucky)
 Condado de Oldham (Texas)

Desambiguações de topônimos